Língua maxacali — língua indígena brasileira
Línguas maxacalis — família linguística do tronco Macro-Jê
Maxacalis — povo indígena brasileiro

Desambiguações de linguística